correpetitor, muzikant die koor, zanger of andere muzikant begeleidt bij het instuderen.
repetitor (onderwijs), leraar die studenten op een tentamen voorbereidt.